Нахова — женская форма фамилии .
 Нахова, Ирина Исаевна (род. 1955) — российский художник, представительница московского концептуализма.
 Нахова, Ксения Владимировна (род. 2000) — российская шашистка, серебряный призёр чемпионата Европы 2016 года.